Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1976 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1975/76, 16-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 5 мая на стадионе «Эйзель» в Брюсселе. В матче встретились английский «Вест Хэм Юнайтед» и бельгийский «Андерлехт».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1975/1976

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1976
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1976 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1976
Кубок обладателей кубков УЕФА 1976
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 5 мая
Спорт в Бельгии в 1976 году
Спорт в Великобритании в 1976 году